orbáncfű, Hypericum növénynemzetség
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része az „orbáncfű”; e növények listája a nemzetségről szóló szócikkben olvasható. 
 orbáncfű, Hypericum perforatum növényfaj; közönséges orbáncfű